Дэнни Клинч (; род. , , Нью-Джерси, США) — американский фотограф, наиболее известный по работе с такими исполнителями, как Боб Дилан, Джонни Кэш, Брюс Спрингстин, Тупак Шакур, The Smashing Pumpkins, Blind Melon, Dave Matthews Band, Phish,  и Бьорк, а также в качестве режиссёра ряда концертов популярных рок-групп

Биография 
В 1982 году Клинч окончил . После учёбы в  в течение двух лет посещал  — учебное заведение, расположенное в Бостоне, штат Массачусетс. Клинч начинал карьеру в качестве стажёра у известного фотографа Энни Лейбовиц. Согласно биографии Клинча его «ненавязчивый» стиль съёмки, является одной из особенностей, которые привлекают к сотрудничеству объектов его фотографий.

За время своей работы Клинч публиковался в изданиях по всему миру, включая Vanity Fair, Spin, The New Yorker, The New York Times и Rolling Stone. Помимо этого, Клинч организовал несколько персональных фотовыставок и опубликовал три книги: «Discovery Inn», «When the Iron Bird Flies», «Still Moving». В феврале 2016 года он принял участие в телепередаче «60 минут».

В 2003 году Клинч основал кинокомпанию Three on the Tree Productions, базирующуюся в Нью-Йорке. 18 сентября 2008 он стал одним из 43 известных фотографов, приглашенных поучаствовать в благотворительной акции «FOCUS: an auction of the finest photography to benefit City Harvest….» — созданной для сбора средств нью-йоркскому банку продуктов питания.

Клинч является режиссёром концертного DVD задокументировавшего турне группы Pearl Jam 2006 года по Италии — «Immagine in Cornice». В 2013 году он снял музыкальное видео на сингл этой группы — «Mind Your Manners». Также он руководил подборкой материала DVD-издания альбома Devils & Dust Брюса Спрингстина.

Фильмография 
 Ben Harper: Pleasure and Pain (2002)
 270 Miles from Graceland: Live from Bonnaroo 2003 (2003)
 Ani DiFranco: Trust (2004)
 Guster on Ice: Live from Portland Maine (2004)
 Specimens of Beauty (2004)
 Foo Fighters: Skin and Bones (2006)
 Pearl Jam: Immagine in Cornice (2007)
 John Mayer: Where the Light is (2008)
 Dispatch: Zimbabwe (2008) (последний концерт группы Dispatch, был записан в 2007 году)
 Between the Lines: Sara Bareilles Live at the Fillmore (2008)
 NY-Z — An ABSOLUT Collaboration with Jay-Z (2010)
 I’m in I’m Out and I’m Gone: The Making of Get Up! (2013)
 Pearl Jam — «Lightning Bolt» (2013)
 The Avett Brothers — «February Seven»
 Chris Stapleton — «Dodge Ram» (2016)
 Leon Bridges — «This Is Home» (2016)
 Let’s Play Two: Pearl Jam Live at Wrigley Field (2017)
 All I Can Say (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Магазин авторских работ Дэнни Клинча